Miedź beztlenowa (Oxygen-free copper) – gatunek miedzi stosowany w przewodach i kablach
 Oceania Football Confederation – Konfederacja Piłkarska Oceanii